Donje Vodičevo, naseljeno mjesto u sastavu općine Bosanski Novi, RS, BiH,
 Gornje Vodičevo, naseljeno mjesto u sastavu općine Bosanski Novi, RS, BiH.